Хоторн може да се отнася за:
 Майк Хоторн (1929-1959), английски автомобилен състезател
 Натаниъл Хоторн (1804-1864), американски писател
 Градове в САЩ
 Хоторн (Калифорния)
 Хоторн (Невада)